Mikael Samuelsson (ur. 23 grudnia 1976 w Mariefred w Szwecji) – szwedzki hokeista, reprezentant Szwecji, olimpijczyk.

Kariera 

Wychowanek klubu IFK Mariefred. W drafcie NHL z 1998 został wybrany przez San Jose Sharks. Od lipca 2012 roku po raz drugi w karierze zawodnik Detroit Red Wings, związany dwuletnim kontraktem. Od lipca 2014 zawodnik Djurgårdens IF.

Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata 2005, 2006 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 2006.

Od 2017 był trenerem rozwojowym w Chicago Blackhawks, a w sezonie 2019/2020 został menedżerem generalnym w Södertälje SK.

Statystyki

Sukcesy 
 Reprezentacyjne
  Złoty medal mistrzostw świata: 2006
  Złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2006

 Klubowe
 Awans do Elitserien: 1996 z Södertälje
  Puchar Stanleya: 2008 z Detroit Red Wings
 Mistrz Dywizji: 2010, 2011, 2012 z Vancouver Canucks
 Mistrz Konferencji: 2011, 2012 z Vancouver Canucks
  Presidents’ Trophy: 2011, 2012 z Vancouver Canucks
 Finalista Pucharu Stanleya: 2011 z Vancouver Canucks

 Wyróżnienie
 Triple Gold Club: 2008

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Mikael Samuelsson – profil na stronie NHL 

Członkowie Triple Gold Club
Hokeiści Södertälje SK
Hokeiści Brynäs IF
Hokeiści Frölunda HC
Hokeiści San Jose Sharks
Hokeiści New York Rangers
Hokeiści Hartford Wolf Pack
Hokeiści Pittsburgh Penguins
Hokeiści Florida Panthers
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Servette Genewa
Hokeiści Rapperswil-Jona Lakers
Hokeiści Vancouver Canucks
Hokeiści Grand Rapids Griffins
Hokeiści Djurgårdens IF
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Szwedzcy działacze hokeja na lodzie
Szwedzcy hokeiści
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1976
Zdobywcy Pucharu Stanleya